Евгений Ильич Микерин (3 января 1928, Ярославль — 15 июля 2021, Москва) — советский и российский учёный и промышленный деятель. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 3 января 1928 года в Ярославле.

Выпускник Московского института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова (1951 год, специальность инженер-технолог-радиохимик), кандидат химических наук.

В 1951—1965 в ПО «Маяк» (Челябинск-40) в должностях от мастера и начальника смены до главного инженера. В 1965—1979 на Горно-химическом комбинате (Красноярск-26): главный инженер (1965—1970) и директор (1970—1979). В качестве главного инженера комбината «Маяк» организовывал работы по ликвидации аварии непосредственно на ПО «Маяк» в 1957 году; вторую крупнейшую аварию ликвидировал в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

С 1979 г. зам. начальника, начальник ГУ, член коллегии Минсредмаша СССР, до 1996 года — руководитель 4-го Главного управления Минатома РФ. Всего в атомной отрасли Евгений Микерин отработал  в 1996 году вышел на пенсию экспертом-консультантом. Входил в состав Коллегии старейшин при Президиуме НТС Госкорпорации «Росатом».

Умер 15 июля 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.

Награды 
 Кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени.
 Лауреат Ленинской и Государственной (1981) премий, нагрудного знака «Академик И. В. Курчатов» 
 Награждён медалями.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Микерин: «Еду на очень секретный Объект…». Беседа о тайнах зарождения в нашей стране атомной отрасли с её ветераном
 Елена Козлова, «Евгений Ильич Микерин. Дорога, выбираемая словом „надо“…»
 В начале атомного века

Выпускники МИТХТ
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Долгожители России
Умершие от COVID-19 в России
Кандидаты химических наук